Horvátország
Plešivica Kopaszhegy falu horvát neve Szelence községben, Muraköz megyében
Plešivica falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Plešivica falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Plešivica hegység, a Dinári-hegység része

 Szlovénia
Plešivica falu Brezovica községben, Közép-Szlovénia régióban
Plešivica falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
Plešivica falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Plešivica pri Žalni falu Grosuplje községben, Közép-Szlovénia régióban